Na Dun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Maha Sarakham, Thailanda, cu o populație de 36.485 de locuitori și o suprafață de 248,449 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 94 de sate (muban).

Amphoe în provincia Maha Sarakham